Бурачникоцветные () — порядок двудольных растений. В системе классификации APG IV (2016) входит в состав клады .

Описание 
Однолетние или многолетние травы, кустарники, деревья, лианы или голопаразиты. Листья простые, очередные или супротивные, без прилистников.

Цветки собраны в цимозные соцветия (монохазии или дихазии), редко одиночные; обоеполые или однополые, актиноморфные или изредка зигоморфные, завязь верхняя.

Семейства 
В порядок включены 11 семейств (125 родов и около 2700 видов):

Примечания

Литература 
 

Двудольные
Порядки растений